Ribamontán puede referirse a:
Ribamontán al Mar
Ribamontán al Monte
Ambos municipios de Cantabria, (España).
Junta de Ribamontán, una de las Juntas que formaban parte de la Merindad de Trasmiera en Cantabria (España).